Aspach (Ausztria)
 Aspach (Haut-Rhin)
 Aspach (Moselle)
 Aspach (Rems-Murri járás)